Cette page présente les candidats à l'élection présidentielle française de 2017, dont le premier tour a lieu le  et le second le , ainsi que les candidatures qui sont retirées ou n'ont pas abouti.

Parrainages

Candidats avec 500 parrainages validés 
Le , le Conseil constitutionnel publie les noms des  (classement selon le tirage au sort effectué par le Conseil) dont les  sont validés :

Tableaux récapitulatifs 
Les tableaux ci-dessous recensent les parrainages validés par le Conseil constitutionnel.

 ont eu au moins un parrainage validé.

Parrainages par date

Parrainages par département 

Cliquez sur afficher dans les dernières colonnes pour voir le nombre de parrainages par département pour chaque candidat.

 du 01 au 25 :

 du 26 au 50 :

 du 51 au 75 :

 du 76 au 95 :

 Outre-mer et autres :

Parrainages par mandat de parrains

Candidats officiels 
Les candidats sont listés selon l'ordre du Conseil constitutionnel établi par tirage au sort.

Pour la première fois, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations de patrimoine des candidats à l’élection présidentielle.

Nicolas Dupont-Aignan — Debout la France 
Nicolas Dupont-Aignan, déjà candidat en 2012 (1,79 %), président de Debout la France, député de l'Essonne, maire d'Yerres et président de Val-d’Yerres-Val-de-Seine, annonce sa candidature le . Il est crédité de 1 à 4 % des intentions de vote dans les sondages. Il réunit ses 500 parrainages le 7 mars.

Marine Le Pen — Front national 
Marine Le Pen, déjà candidate en 2012 (17,90 %), présidente du Front national, députée européenne et conseillère régionale des Hauts-de-France, a déclaré sa candidature sur le plateau de TF1 le . Elle est présentée comme une participante probable au second tour. Elle réunit ses 500 parrainages le 10 mars.

Emmanuel Macron — En marche 
Emmanuel Macron, ancien ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique et président du mouvement politique En marche, annonce sa candidature le . Il décline la proposition du Parti socialiste de participer à la primaire qu'il organise, disant ne pas vouloir . Selon les sources, il dispose en  de 200 ou de 400 promesses de parrainage. Encore inconnu du grand public avant d'être nommé ministre en 2014, il est perçu comme un . Il réunit ses 500 parrainages le 7 mars.

Les sondages le situent devant Jean-Luc Mélenchon et le candidat du PS, dans toutes les hypothèses. En , un sondage le donne pour la première fois qualifié pour le second tour avec 24 % des voix, face à François Fillon (26 %), dans l'hypothèse où Arnaud Montebourg remporterait la primaire de la Belle Alliance Populaire et François Bayrou ne se présenterait pas. Le sondeur Jérôme Sainte-Marie relève .

De nombreux observateurs soulignent ou s'interrogent sur la  dont il ferait l'objet : Mediapart relève que  lui sont consacrées entre  et , contre  pour Jean-Luc Mélenchon, bénéficiant d'intentions de vote moins élevées mais qui rencontre un succès similaire dans les meetings et sur internet ; il recueille des soutiens y compris dans des titres de la presse américaine et britannique tels que le Financial Times ou Foreign Policy. Certains comparent sa dynamique et son positionnement à la candidature de François Bayrou en 2007 .

L'assistance nombreuse à ses meetings est remarquée : Le Monde affirme le 16 janvier 2017 que . 

Il bénéficie du soutien de plusieurs personnalités comme François Bayrou, Bernard Kouchner, François de Rugy, Daniel Cohn-Bendit, Dominique de Villepin, Jean-Yves Le Drian, Jean-Louis Borloo, Pierre Bergé, Cédric Villani, Alain Minc, Jacques Attali, Bertrand Delanoë, Michael Bloomberg, Robert Hue, Jean-Baptiste Lemoyne, Jean-Louis Missika, Renaud Dutreil, Geneviève Fioraso, Barbara Pompili, Philippe Douste-Blazy, Dominique Perben, Manuel Valls, Renaud, Jean-Louis Debré. Il reçoit en outre le soutien de Barack Obama, ancien président des États-Unis.

Après avoir apporté son soutien, Bertrand Soubelet prend ses distances avec Emmanuel Macron, de par .

Benoît Hamon — Parti socialiste et alliés 

Le Parti socialiste décide en  l'organisation d'une primaire les  et  avec les partis alliés au sein de la « Belle Alliance populaire » (Parti radical de gauche et écologistes favorables au gouvernement). Selon le journaliste Emmanuel Berretta, la décision a été prise en concertation avec François Hollande, qui voyait alors dans la primaire un moyen de se relégitimer, dès le congrès de Poitiers en .

Le , Benoît Hamon, député des Yvelines, ancien ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sort vainqueur du second tour. Il l'emporte avec 59 % des voix face à Manuel Valls, ancien Premier ministre. Cinq autres candidats étaient présents au premier tour : Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate), Arnaud Montebourg (Parti socialiste), Vincent Peillon (Parti socialiste), Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) et François de Rugy (Parti écologiste).

Il propose à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot  dont il exclut Emmanuel Macron : . Si des discussions avec Jean-Luc Mélenchon n'aboutissent pas, il signe un accord programmatique avec les écologistes alors qu'Yannick Jadot se désiste en sa faveur. Confirmant son engagement pour la mise en place progressive d'un revenu universel d'existence, l'accord prévoit l'abandon du diesel à horizon 2025, l'arrêt du projet d'aéroport du Grand Ouest et du centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, ainsi que la sortie du nucléaire en  afin de porter les énergies renouvelables à 50 % du mix énergétique.

Il réunit ses 500 parrainages le 7 mars.

Nathalie Arthaud — Lutte ouvrière 
Nathalie Arthaud, déjà candidate en 2012 (0,56 %), est à nouveau investie par le parti d'extrême gauche Lutte ouvrière lors du congrès du parti, le . En janvier 2017, elle indique que sa collecte de signatures est  et se dit  de pouvoir se présenter. Elle réunit ses 500 parrainages le 7 mars.

Philippe Poutou — Nouveau Parti anticapitaliste 
Philippe Poutou, déjà candidat en 2012 (1,15 %), est une nouvelle fois investi par le parti d'extrême gauche NPA, le . Il lance une  en , craignant de ne pouvoir réunir suffisamment de promesses de signatures d'élus (il indique alors en avoir recueilli 200).

Jacques Cheminade — Solidarité et progrès 
Jacques Cheminade, déjà candidat en 1995 (0,28 %) et 2012 (0,25 %), président-fondateur du parti politique Solidarité et progrès, s'est à nouveau déclaré candidat. En janvier 2017, il indique être  et annonce le 21 février avoir 500 promesses, ce qui lui permettrait d'être candidat pour la troisième fois.
Il a annoncé ne pas vouloir se présenter au prochain scrutin présidentiel en 2022, c'est donc sa dernière campagne présidentielle.

Jean Lassalle — Résistons 
Jean Lassalle, ancien vice-président du MoDem, député des Pyrénées-Atlantiques et maire de Lourdios-Ichère, annonce sa candidature le  sur France Info. Le 25 février, il annonce avoir les .

Jean-Luc Mélenchon — La France insoumise 

Jean-Luc Mélenchon, député européen, déjà candidat en 2012 sous l'étiquette Front de gauche (11,1 % des voix au premier tour), se déclare candidat lors du journal de 20 heures de TF1 le . Il rejette l'idée de participer à une primaire à gauche par refus de se ranger derrière François Hollande si ce dernier en sortait vainqueur. Il décide de présenter une candidature « hors parti », en dehors du cadre du Front de gauche. Marie-George Buffet plaide pour que le PCF le soutienne. La campagne de Jean-Luc Mélenchon, soutenue par le Parti de gauche qu'il a fondé, la Nouvelle Gauche socialiste et le mouvement Ensemble !, commence dès le début de l'année 2016 sous l'étiquette « La France insoumise » (LFI). Il annonce lui-même la « mort » du Front de gauche le , ce que Pierre Laurent a démenti par la suite. Il est régulièrement donné entre 13 et 15 % des intentions de vote dans les sondages, devant François Hollande : pour Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP, . Avec un niveau similaire dans les sondages après le renoncement de François Hollande, il continue de devancer le candidat socialiste dans toutes les hypothèses jusqu'au premier tour de la primaire citoyenne organisée par le PS, mais est situé derrière Emmanuel Macron. Il est le premier à annoncer avoir recueilli plus de 500 promesses de parrainage, en .

Le 16 octobre, la convention de lancement de campagne valide le programme co-construit entre les signataires de la France insoumise, certains socles programmatiques (dont l'Humain d'abord, programme de 2012) et des auditions d'intellectuels. Le  2016 sort en librairie L'Avenir en commun, le programme de la France insoumise. Il entre directement en  des ventes de livres en France avec un tirage de  la première semaine. Le  la chaîne YouTube du candidat atteint , devenant la première chaîne politique française sur le site de vidéos. Ses meetings rencontrent un succès d'affluence. Il rassemble notamment  personnes à Lyon et  à Paris le 5 février 2017 lors d'un meeting tenu à Lyon et retransmis en direct à Paris par hologramme.

Pierre Laurent, sénateur de Paris, secrétaire national du Parti communiste français (PCF) et président du Parti de la gauche européenne, souhaitait une  avec . Le PCF exclut de participer à la primaire organisée par le PS et hésite entre soutenir le vainqueur de cette primaire selon son profil (notamment s'il s'agit d'Arnaud Montebourg), Jean-Luc Mélenchon ou son propre candidat : dans ce dernier cas de figure, André Chassaigne s'est montré disponible et Pierre Laurent n'exclut pas de se présenter. En , Pierre Laurent indique qu'il va mettre en place une consultation interne pour que le parti puisse faire le choix entre un soutien à Jean-Luc Mélenchon ou à une candidature issue du PCF . Cette ouverture est perçue comme un soutien possible à Montebourg. La conférence nationale du PCF désavoue son choix en optant à 53,69 % pour un candidat communiste ; mais les adhérents l'approuvent en votant à 53,6 % en faveur du ralliement à Jean-Luc Mélenchon. L'historien Roger Martelli souligne qu'en vue de la présidentielle, . Il réunit ses 500 parrainages le 14 mars. Pamela Anderson apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon appréciant son positionnement concernant Julian Assange et les droits des animaux.

François Asselineau — Union populaire républicaine 
François Asselineau, président et fondateur de l'Union populaire républicaine (UPR), déjà candidat à la candidature en 2012 réunit ses parrainages le 10 mars.

François Fillon — Les Républicains et alliés 

François Fillon, ancien Premier ministre et député de Paris, est le vainqueur de la primaire ouverte de la droite et du centre organisée par Les Républicains, le  pour les partis politiques Les Républicains (LR), Chrétien-démocrate (PCD) et le Centre national des indépendants et paysans (CNIP) à l'élection présidentielle de 2017. Il l'emporte nettement au second tour face à Alain Juppé (66,49 % des voix) ; les autres candidats étaient Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Jean-François Copé. Il est présenté comme un participant probable au second tour.

Après avoir publiquement exprimé son intérêt pour une candidature en 2016, évoqué la possibilité d'un rapprochement avec Emmanuel Macron puis soutenu Alain Juppé dans le cadre de la primaire des Républicains, Jean-Christophe Lagarde, président de l'Union des démocrates et indépendants, soutient le vainqueur François Fillon avec qui il cherche un accord sur . La Croix souligne que l'UDI est  en faveur d'Emmanuel Macron.

Le , lors de son congrès annuel, l'Alliance centriste (composante de l'UDI) a annoncé par les voix de Jean Arthuis et Philippe Folliot l'intention de présenter son propre candidat à la primaire de la droite et du centre de novembre, a priori Jean Arthuis lui-même. Début septembre, Jean Arthuis renonce à participer à cette primaire et l'Alliance centriste acte le principe d'une participation à l'élection présidentielle, avant d'apporter finalement son soutien à François Fillon.

À la suite des révélations sur l'affaire Fillon, les intentions de vote pour François Fillon à l'élection présidentielle diminuent de cinq à six points au  février par rapport au mois précédent, se situant à ce moment-là environ au même niveau qu'Emmanuel Macron. Un mois plus tard, son niveau dans les sondages a encore reculé, laissant de l'avance à Macron et arrivant à peu près au même niveau que Hamon. Il réunit ses 500 parrainages le  mars.

Candidats n'ayant pas eu les parrainages suffisants 
Liste des candidats n'ayant pas pu se présenter à l'élection faute de parrainages suffisants.

Candidats ayant de 100 à  validés 
Classement par ordre décroissant des parrainages validés au 18 mars 2017
 Rama Yade (353 parrainages répartis sur 78 départements) : ancienne secrétaire d'État sous le gouvernement François Fillon (2), elle s'est déclarée candidate le  sur le plateau de TF1 pour « la France qui ose », une alliance de plusieurs mouvements dont l'Alliance écologiste indépendante, le Parti libéral démocrate, Démocratie 21, le Rassemblement éco-citoyen et le Cercle de la Diversité. 
 Alexandre Jardin (168 parrainages répartis sur 60 départements) : écrivain et fondateur de l'association Bleu Blanc Zèbre, il se déclare candidat le samedi  au micro de France Info.
 Charlotte Marchandise-Franquet (135 parrainages répartis sur 64 départements) : adjointe à la maire de Rennes déléguée à la santé, candidate désignée par LaPrimaire.org.
 Oscar Temaru (109 parrainages répartis sur 7 départements) :  président de la Polynésie française et maire de Fa'a'ā.

Candidats ayant de 10 à  validés 
Classement par ordre décroissant des parrainages validés au 18 mars 2017
 Général Didier Tauzin (84 parrainages répartis sur 36 départements) : après avoir annoncé plusieurs fois qu'il pourrait être candidat avec son mouvement Rebâtir la France, il a confirmé sa candidature.
 Michèle Alliot-Marie (74 parrainages répartis sur 42 départements) : ancienne ministre et députée européenne, présidente du parti Nouvelle France, elle a également annoncé sa candidature le , après le second tour de la primaire de la droite et du centre, à laquelle elle n'avait pas participé. En , ses équipes assurent être sur le point de recueillir suffisamment de signatures.
 Jean-Pierre Gorges (70 parrainages répartis sur 9 départements) : député LR d'Eure-et-Loir, maire de Chartres, en janvier 2017, il annonce avoir recueilli 312 promesses de signatures. Le parti Les Républicains a suspendu son investiture pour les élections législatives.
 Henri Guaino (33 parrainages répartis sur 28 départements) : député LR des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy au palais de l'Élysée et ancien commissaire du Plan, le parti Les Républicains a suspendu son investiture pour les élections législatives.
 Pierre Larrouturou (33 parrainages répartis sur 28 départements) : fondateur de Nouvelle Donne, il annonce  le 23 février.
 Nicolas Miguet (15 parrainages répartis sur 12 départements) : fondateur et président du parti politique Rassemblement des contribuables français (RCF), ancien conseiller municipal de Verneuil-sur-Avre en 1989 et en 1995, il se déclare candidat le 10 février 2017.
 Antoine Waechter (11 parrainages répartis sur 6 départements) : fondateur et président du Mouvement écologiste indépendant (MEI), déjà candidat en 1988 (3,78 % des voix, avec l'investiture des Verts), il a été désigné candidat par le conseil national du MEI les  et .

Candidats ayant de 2 à  validés 
Classement par ordre décroissant des parrainages validés au 18 mars 2017
 Stéphane Guyot (9 parrainages répartis sur 9 départements) : déjà candidat à la candidature en 2012, il s'est de nouveau déclaré pour le Parti du vote blanc.
 Emmanuel Toniutti (9 parrainages répartis sur 5 départements) : , entrepreneur, il annonce sa candidature lors d'une réunion de l'Union des entreprises des Alpes-de-Haute-Provence le .
 Jacques Nikonoff (6 parrainages répartis sur 5 départements) : économiste altermondialiste, ancien dirigeant d'ATTAC et du Mouvement politique d’émancipation populaire (M’PEP), président du Parti de la démondialisation (Pardem) créé le , il présente sa candidature en  au titre du « Rassemblement pour la démondialisation ».
 Jean-Claude Martinez (3 parrainages répartis sur 2 départements) : juriste fiscaliste, ancien député européen et vice-président du FN.
 Kamel Messaoudi (3 parrainages répartis sur 1 département) : , médecin radiologiste, il est candidat au nom de l'Union des démocrates musulmans français (UDMF).

Candidats ayant  validé 
 Jérôme Blanal (1 parrainage)
 Philippe Bouriachi (1 parrainage) : Responsable du Groupe EELV Orly.
 Renaud Camus (1 parrainage) : écrivain d'extrême droite à l'origine du concept du grand remplacement. Souveraineté, identité et libertés (SIEL), le parti dont il est membre, et qui appartenait au Rassemblement bleu Marine jusqu'en , indique qu'il .
 Olivier Delafon (1 parrainage) : ancien homme d'affaires et châtelain de Montjalin, il est candidat au nom de son parti Nouvelle France.
 Bertrand Fessard de Foucault (1 parrainage) : ancien ambassadeur français.
 Jean-Paul Guilbert (1 parrainage) : conseiller municipal de Locon.
 Jean-Michel Levacher (1 parrainage) : directeur de la communication du groupe Matmut et rédacteur en chef de la revue Mamutinfo.
 Alain Mourguy (1 parrainage) : , commercial reconverti dans le bénévolat en milieu hospitalier, il se présente au nom de son parti l’Union des gens de bon sens.
 Régis Passerieux (1 parrainage) : ancien cadre du PS, maire d'Agde de 1989 à 2001, avocat, énarque, il est, en 2017, consultant international pour entreprises, fondateur du Mouvement pour la Jeune République et membre du courant des Poissons roses.
 Robert de Prévoisin (1 parrainage) : délégué général de l'Alliance royale, il s'est déclaré candidat à la présidence de la république lors de l'université d'été de son parti le  et . Il devient ainsi le seul candidat royaliste de cette élection.

Candidats n'ayant pas reçu de parrainage 
 Daniel Adam, , philosophe, militant des droits de l'homme, porte-parole du mouvement « Le Peuple Président » et membre de l'Institut des hautes études sur la Justice originaire de Moyeuvre-Grande en Lorraine. Il déclare à l'issue d'une assemblée générale de cet institut être candidat à la présidentielle. Il se présente comme un .
 François Bervas, , militaire à la retraite, « candidat le plus courageux depuis Bayard » et chef du mouvement « En avant ».
 Jean-Luc Berruet, , membre du Parti socialiste, ancien conseiller municipal et dentiste à Saint-Dié-des-Vosges, favorable à la baisse démographique, pour le retour du service militaire, pro-nucléaire, a indiqué son intention de se présenter sans passer par la primaire initiée par son parti.
 Yves Bontaz, , homme d'affaires et candidat à la candidature en 2007 et en 2012, s'est de nouveau déclaré.
 Jacques Borie, , responsable restauration dans l'hôtellerie, déjà candidat à la candidature en 2012, ancien membre du Parti radical de gauche, candidat aux européennes de 2009 et 2014 avec Europe Démocratie Espéranto et numéro 2 sur la liste « Espéranto, langue commune équitable pour l'Europe » dans la circonscription Nord-Ouest en 2014.
 Thibaut-Marc Caplain, fondateur du X GANG, parti politique neutre en hommage à Coluche, l'Abbé Pierre, Balavoine, Mère Teresa et Bob Marley.
 Sylvain Durif, autoproclamé « Christ cosmique » et connu pour ses interviews au pech de Bugarach en 2012 sur sa façon de survivre à la fin du monde alors annoncée pour le  de cette année-là, s'est déclaré candidat souhaitant .
 Jérôme Foucœur, conseiller municipal de Daglan (Dordogne). En 2003, il a été vice-champion de France de kickboxing et candidat à l’élection de Mister France. 
 Yves Gernigon, , chef d’entreprise et président du Parti fédéraliste européen a annoncé sa candidature.
 Alessandro di Giuseppe, leader de l'Église de la Très Sainte Consommation, une religion parodique anticonsumériste lilloise. Il s'était déjà présenté aux élections législatives de 2012 dans le Nord puis aux élections municipales de 2014 à Lille, y obtenant respectivement 1,29 % et 3,55 % des voix.
 Carl Lang, , ancien secrétaire du Front national. Déjà candidat à la candidature en 2012, est de nouveau candidat (a priori soit pour son parti, le Parti de la France, soit pour l'Union de la droite nationale).
 Nolan Lapie, , proche de Dieudonné, connu pour avoir giflé Manuel Valls lors d'un déplacement à Lamballe.
 « Lucius Liber », se présente comme étant écrivain. Il a déjà fait acte de candidature en 2012.
 Jean Claude Matry, , informaticien, ancien militaire, candidat .
 Jean-Pierre Mélia, , ingénieur retraité et ancien participant à l'émission Pékin Express, a annoncé sa candidature pour son parti Le Vrai Rassemblement.
 William Rouanet, , juriste et consultant en environnement et développement durable. Il est candidat pour son mouvement L'Autre voie de l'écologie.
 David Saforcada, , ancien militaire, déjà candidat à la candidature en 2012, a de nouveau été choisi par le conseil national de France Bonapartiste.
 Rafik Smati, , président du groupe Aventers, est candidat pour son parti, Objectif France.
 « Super Châtaigne », personnage masqué résidant en Ardèche (derrière le masque : Cyril Pommier, liste de gauche), actif localement depuis 2012 et décrit comme , a annoncé sa candidature début 2016 avec son association « Les Affranchis », en se revendiquant comme le .
 Serge Tinland, , formateur dans l’aéronautique, sans formation politique. Il promeut une démocratie participative basée sur l’économie sociale et solidaire.

Primaires organisées hors des partis politiques 

La Vraie Primaire est une autre primaire ouverte à tous les citoyens se donnant pour objectif l'émergence d'un candidat issue de la société civile. Lancée fin  par deux consultants, Emile Servan-Schreiber et Alexandre Malfaye, elle n'a à la mi-juin de la même année que deux candidats, ceci s'expliquant par le fait qu'il faille payer des frais d'inscription de , au contraire de LaPrimaire.org où l'inscription est gratuite. Son objectif a évolué durant l'été 2016 afin de soutenir des candidats sur des projets plus locaux plutôt que de se focaliser sur l'élection de 2017.

La Primaire des Français, lancée le , est un projet réunissant les mouvements Génération citoyens, Cap21, Nous Citoyens, Bleu Blanc Zèbre, Le Pacte civique et La Transition, dans l'optique de présenter un candidat par le biais d'une primaire citoyenne. L'un des mouvements, La Transition, avait déjà prononcé le souhait d'organiser des primaires pour sélectionner son candidat dans la société civile.

LaPrimaire.org, sous la direction de l'association Democratech, met en place l'organisation d'une primaire ouverte, à toute personne normalement éligible, au sein de la société civile. La liste des candidats sélectionnés pour la primaire a été publiée fin  et la sélection du candidat définitif pour l'élection présidentielle a lieu jusqu'au . La gagnante de cette première primaire citoyenne est Charlotte Marchandise.

Candidatures annoncées puis retirées

En faveur de François Fillon 
 Paul Mumbach, maire (régionaliste) de Dannemarie (Haut-Rhin), président de l'association des maires ruraux du Haut-Rhin, cofondateur de la Fédération démocratique alsacienne (formation hostile à la création de la région Grand Est) et président-fondateur du mouvement des « Fédérés », annonce sa candidature en , après avoir reçu le soutien du président du Mouvement Franche-Comté. L'élu alsacien, qui avait initialement soutenu la candidature de Christian Troadec, s'est déclaré prêt à s'effacer au profit du régionaliste breton si celui-ci clarifie son positionnement politique. Il retire sa candidature le 17 mars, reconnaissant ne pas avoir assez de parrainages. Il obtient quand même 14 parrainages, dont 12 dans le Haut-Rhin. Le 11 avril 2017, il appelle « tous ceux qui aspirent à plus de décentralisation et à plus de démocratie locale et participative, et en particulier les Alsaciens » à voter pour François Fillon
 Henry de Lesquen, classé à l'extrême droite, se présente comme un candidat . Une pétition (qui rassemble  en ) est lancée contre sa candidature, notamment pour des propos racistes. Il retire sa candidature en faveur de François Fillon le .

En faveur d'Emmanuel Macron 
 François Bayrou, président du Mouvement démocrate et maire de Pau, déjà candidat en 2002 (6,84 %), 2007 (18,57  %) et 2012 (9,13  %), envisage une candidature. Il avait annoncé y renoncer si Alain Juppé remportait la primaire des Républicains, auquel cas il l'aurait soutenu. Il critique vivement à la fois Emmanuel Macron et François Fillon, tout en estimant que  et que . Les sondages d’intentions de vote le situent entre 5 et 7 %, en mesure d'affaiblir François Fillon et Emmanuel Macron. Il annonce, au cours d'une conférence de presse le 22 février 2017, qu'il ne sera pas candidat et qu'il va proposer une alliance avec Emmanuel Macron, que ce dernier accepte dans la journée.
 Sébastien Nadot, professeur agrégé d'éducation physique et sportive et écrivain. Il est également docteur en sciences sociales. Il a déclaré sa candidature le 10 mai 2016. Il se présente au nom du Mouvement des progressistes (MdP) pour représenter les citoyens en mettant en avant son ancrage dans la vraie vie. Il a répondu à l'appel à l'unité de la Belle Alliance Populaire en voulant participer à la primaire, mais il en a été exclu par la haute autorité chargée de l'organisation de la primaire, du fait de la volonté manifestée trop tardivement par son parti de rejoindre la BAP. Il a donc repris sa campagne sans passer par la primaire. Le 27 février 2017, il renonce à sa candidature et rallie celle d'Emmanuel Macron.
 Olivier Régis, ancien membre des Républicains, conseiller municipal de Bezons. Début janvier 2017, il revendique 750 parrainages. Il se retire le , regrettant que . Il recueille finalement 7 parrainages.

En faveur de Benoît Hamon 
Yannick Jadot. À la suite de la défection de Nicolas Hulot, le parti Europe Écologie Les Verts décide d'organiser une primaire ouverte les  et  afin de désigner son candidat. Le candidat désigné à l'issue du processus est Yannick Jadot, député européen. Karima Delli, Cécile Duflot et Michèle Rivasi étaient également candidates à cette primaire. En janvier 2017, EELV indique disposer de , dont , et s'inquiète de ne pouvoir en réunir un nombre suffisant. Le , les électeurs de la primaire de l'écologie adoptent par 89 % des voix le principe de recherches de convergences avec Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, candidat socialiste issu de la primaire citoyenne, qui a développé un discours très écologiste. Le 23 février 2017, Yannick Jadot officialise son retrait pour s'allier à la candidature du candidat du PS, Benoît Hamon. Le retrait de la candidature de Yannick Jadot est approuvé le  par 79,53 % des voix des électeurs de la primaire de l'écologie s'étant exprimés. Il obtient néanmoins 5 parrainages.

En faveur de Jean Lassalle 
 Gérard Schivardi, candidat à l'élection présidentielle française de 2007, a exprimé son intérêt d'être candidat, soutenu par le Parti ouvrier indépendant démocratique (scission du POI). Il soutient finalement Jean Lassalle.
 Sébastien Taupin, ingénieur de  et président du mouvement citoyen centriste Le Réveil de la France (LRF), a annoncé sa candidature en binôme avec son frère jumeau Nicolas Taupin en . Ils se retirent le 15 mars 2017 et soutiennent Jean Lassalle.

Sans ralliement ni consigne de vote 
 Naea Bourgeois, ancien directeur de cabinet de Francis Sanford, s'est déclaré en juin 2016 candidat à Papeete en réaction à celle d'Oscar Temaru. Il retire sa candidature début octobre.
 Bastien Faudot, , candidat du Mouvement républicain et citoyen fondé par Jean-Pierre Chevènement, avec 340 parrainages revendiqués le 24 février. Il se retire le 12 mars 2017 avec 18 parrainages validés. Il en recueille finalement 29.
 Christian Troadec, maire de Carhaix-Plouguer et conseiller départemental du Finistère, soutenu par Régions et peuples solidaires, est candidat au nom du régionalisme. Il se retire le 6 mars 2017, après avoir recueilli 20 parrainages validés. Il en recueille finalement 53.
 Maxime Verner, déjà candidat à la candidature en 2012, s'est de nouveau déclaré, en passant cette fois par la Primaire.org, dont il est le premier candidat qualifié. Il décide néanmoins de ne pas participer à l'ensemble du processus de sélection, et reprend sa liberté début octobre. Début février 2017, il décide finalement de ne pas participer à cette élection.
 François Vigne, , marié et père de quatre enfants, entrepreneur et président de La France en marche. Il renonce à sa candidature le 3 mars et appelle les maires à parrainer Alain Juppé (avant l'annonce de son retrait définitif).

Personnalités non candidates ayant reçu des parrainages 
Certaines personnalités ont reçu un ou plusieurs parrainages sans avoir fait acte de candidature.

Personnalités nationales 
 Alain Juppé (313 parrainages répartis sur 86 départements)
 François Baroin (45 parrainages répartis sur 22 départements)
 Laurent Hénart (7 parrainages répartis sur 5 départements)
 François Hollande (7 parrainages répartis sur 7 départements)
 Jean-Louis Borloo (3 parrainages répartis sur 3 départements)
 Éric Besson (1 parrainage)
 Bernard Cazeneuve (1 parrainage)
 Daniel Cohn-Bendit (1 parrainage)
 Lionel Jospin (1 parrainage)
 Patrick Kanner (1 parrainage)
 Nathalie Kosciusko-Morizet (1 parrainage)
 Camille Lainé (1 parrainage) : Secrétaire Générale du Mouvement jeunes communistes de France.
 Bruno Le Maire (1 parrainage)
 Hervé Morin (1 parrainage)
 Laurent Wauquiez (1 parrainage)

Personnalités locales 
 Michael Goué, , troisième adjoint et parrainé par le maire de Tousson.
 Jean-Luc Millo, , maire de Olivese depuis 2014. Il s'est auto-parrainé.
 Bernard Trambouze, maire de Vielle-Saint-Girons. Il ne voulait parrainer aucun candidat déclaré à l’élection présidentielle. Il s’est donc amusé à s’auto-parrainer.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Candidats à l'élection présidentielle française de 2012
 Candidats à l'élection présidentielle française de 2022
 Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2017
 Présentation des candidats à l'élection présidentielle française
 Liste d'élections en 2017

Liens externes 
 Site officiel sur l'élection (conseil constitutionnel) 

Élection présidentielle française de 2017